El Tiempo puede referirse a:
El Tiempo, estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado.

Medios de comunicación 
El Tiempo, diario de circulación en Colombia.
El Tiempo, diario de circulación en Honduras.
El Tiempo, diario de circulación en Puerto La Cruz, Venezuela.
El Tiempo, editado en Valera, Venezuela.
El Tiempo, diario extinto de Cuenca (Ecuador).
El Tiempo, diario extinto de Lima (Perú).
El Tiempo, diario de Piura (Perú).
El Tiempo, diario extinto de Murcia (España).
El Tiempo, extinto canal colombiano de noticias.
El Tiempo, Pergamino (Buenos Aires), Argentina.

Otros 
El Tiempo, álbum musical del mexicano Benny Ibarra.
El Tiempo, estación de bus en Bogotá, Colombia.